Емельяновка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Емельяновка — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Казахстан 
 Емельяновка — исчезнувшее село в Щербактинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Емельяновка — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Емельяновка — деревня в Почепском районе Брянской области, упразднена в 1988 году.
 Емельяновка — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Емельяновка — посёлок в Грибановском районе Воронежской области.
 Емельяновка — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Емельяновка — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Емельяновка — деревня в Муезерском районе Карелии.
 Емельяновка — деревня в Яйском районе Кемеровской области.
 Емельяновка — село в Советском районе Курской области (Мансуровский сельсовет).
 Емельяновка — деревня в Советском районе Курской области (Нижнеграйворонский сельсовет).
 Емельяновка — село в городском округе Озёры Московской области.
 Емельяновка — село в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Емельяновка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Емельяновка — деревня в Октябрьском районе Пермского края.
 Емельяновка — село в Пожарском районе Приморского края.
 Емельяновка — село в Спасском районе Рязанской области.
 Емельяновка — (с 1920-х годов — Алексеевка) упразднённая деревня в Кировском районе Санкт-Петербурга.
 Емельяновка — посёлок в Краснопартизанском районе Саратовской области.
 Емельяновка — село в составе города Пугачёв Саратовской области.
 Емельяновка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Емельяновка — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Емельяновка — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Емельяновка — упразднённая деревня в Глазовском районе Удмуртии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Емельяновка — село в Нижнегорском районе.
 Емельяновка — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе.

Реки 
 Емельяновка — река в Санкт-Петербурге.
 Емельяновка — приток Лены.
 Емельяновка — приток Авы.

См. также 
 
 
 
 
 
 Емельяновское